Gálvez (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Gálvez (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Toledo

Personen
Isaac Gálvez, een Spaanse wielrenner